Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Bijelog Polja.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu 
 Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac
 Momišići i Zabjelo - danas dijelovi naselja Podgorica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Novak Jovanović: Fudbalska takmičenja u Crnoj Gori : 1925-1985 , Cetinje, 1991., UDK: 796.332.093(497.16)"1925/1985", str. 52-53 
 Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 340-341  
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 544 
  

1975-76 1
CG 1 republička 
1975-76 1 republička
1975-76 1